DIN 1473 er en DIN-standard for en kærvstift.

Kilde 
http://bolte.dk/kaervstifter-m-rejfing-din-1473/ 
DIN-standarder